van 1939 tot 1952 de sinds 1835 bestaande Amtshauptmannschaft Bautzen
 van 1990 tot 1994 de Saksische opvolger van de tussen 1952 en 1990 in de DDR bestaande Kreis Bautzen
 van 1994 tot 2008 de tussen de beide Saksische herindelingen bestaande Landkreis Bautzen (1994-2008)
 de uit de Saksische herindeling van 2008 voortgekomen Landkreis Bautzen